Рейнальд I:
 Рейнальд I (ум. 1326) — граф Гелдерна и Цютфена в 1271—1318 годах, герцог Лимбурга в 1279—1288 годах
 Рейнальд I (ок. 1365 — 1423) — герцог Юлиха с 1402 года.
 См. также 
 Рено I